Pirazzini ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Pirazzini (geb. 1959),  italienische Romanistin
 Miriam Pirazzini (geb. 1918), italienische Opernsängerin (Alt)